Jackson Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Jackson Heights (Alabama)
 Jackson Heights (Arkansas)
 Jackson Heights (Ohio)
 Jackson Heights (Tennessee)
 Jackson Heights (Virginia)
 Jackson Heights (Queens), Stadtteil von Queens, New York
 Jackson Heights (Tampa), Stadtteil von Tampa, Florida

in Kanada:
 Jackson Heights (Edmonton), Stadtteil von Edmonton

Jackson Heights steht für:
 Jackson Heights (Band), englische Rockband